Khivà, ciutat de l'Uzbekistan
 Kanat de Khivà, estat d'Àsia Central que existí en la regió històrica de Coràsmia de 1510 a 1920
 República de Khivà o República Popular Soviètica de Coràsmia, successora del Kanat de Khivà declarada oficialment el 1920